Журавица:

 Журавица — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство.
 Журавица — остановочный пункт железной дороги в селе Журавица в гмине Журавица.

См. также 
 Журавица-Сортировочная